Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2007 го́да () — 16-й сезон Второй лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Рига 
Время проведения: 15 мая — 3 октября

Турнирная таблица

Курземе/Земгале 
Подробные данные о турнире неизвестны. Победителем региона является команда «Варавиксне/V.O.V.A.» (Лиепая), 2-е место заняла команда «Спартак» (Юрмала).

Турнирная таблица

Латгале 
Турнирная таблица

Видземе 
Турнирная таблица

Команда «ОСЦ/ФК33» квалифицировалась, но отказалась от участия в финальном турнире.
 «Приекули» опережают «Вангажи» по результатам личных встреч (2:3 и 2:0).

Северо-Восток 
Время проведения: 19 мая — 23 сентября

Турнирная таблица

 «Кварцс» опережает «Айзкраукле» по результатам личных встреч (2:4 и 9:2).

1/2 финала

|}

Матч за 3-е место

|}

Матч за 1-е место

|}

Квалификационный этап 
Матч состоялся в Лиепае.

|}

Финальный турнир 
Финальный турнир проходил в Риге, 27 и 28 октября, на искусственном поле стадиона «Аркадия».

Полуфиналы 

|}

Матч за 3-е место 

|}

Финал 

|}

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2007
 Первая лига Латвии по футболу 2007
 Кубок Латвии по футболу 2007

Примечания

Ссылки 
 Результаты финального турнира на сайте Латвийской футбольной федерации

2007
Футбол в Латвии в 2007 году